Kobierniki (Mazovië), een plaats in het Poolse district Płocki, woiwodschap Mazovië
 Kobierniki (Świętokrzyskie), een plaats in het Poolse district Sandomierski, woiwodschap Świętokrzyskie